Wodnik (łac. Aquarius) – gwiazdozbiór równikowy
 Wodnik – astrologiczny znak zodiaku
 wodnik – w wierzeniach słowiańskich demon zbiorników wodnych
 wodnik (topik, Argyroneta aquatica) – gatunek pajęczaka z rodziny topikowatych
 wodnik (wodnik zwyczajny, Rallus aquaticus) – gatunek ptaka z rodziny chruścieli

 Wodnik (Jezioro Chłodnickie) – jezioro na Równinie Drawskiej, w woj. zachodniopomorskim
 Wodnik – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór
 „Wodnik” – polski okręt wojenny z okresu XVII wieku

Zobacz też 

 Wodnik Szuwarek (czes. i słow. Rákosníček) – czechosłowacki serial animowany w reżyserii Zdenka Smetany
 Jańcio Wodnik – polski film w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego
 GAZ-3937 Wodnik – rosyjski samochód wojskowy
 ORP „Wodnik” – polski okręt szkolny
 Wodniki – ujednoznacznienie